Кем-ур:
 Кем-ур — десятый септ (ном) Нижнего Египта.
 Кем-ур (божество) — древнеегипетское божество смерти и умерших.